Holthuis ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Holthuis (* 1985), deutscher E-Sportler
 Jan Holthuis (* 1950), bremischer Politiker (SPD)
 Lipke Bijdeley Holthuis (1921–2008), niederländischer Zoologe
 Lüko Holthuis (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Dries Holthuys oder Holthuis, Bildschnitzer um 1500 am Niederrhein